Walker Island kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Walker Island (norra Tasmanien), ö, 
 Walker Island (södra Tasmanien), ö